A tentativa de golpe de Estado angolano de 1977 foi uma tentativa fracassada do ministro do Interior angolano, Nito Alves, de derrubar o governo de Agostinho Neto. Aconteceu em 27 de maio de 1977.

Fundo

No final dos anos 1970, o Ministro do Interior, Nito Alves, havia se tornado um membro poderoso do governo do MPLA. Alves tinha colocado com sucesso para baixo Daniel Chipenda 's Eastern Revoltae a Revolta Ativa durante a Guerra da Independência de Angola. O faccionalismo dentro do MPLA tornou-se um grande desafio ao poder de Neto no final de 1975 e Neto deu a Alves a tarefa de mais uma vez reprimir a dissidência. Alves fechou os Comitês Cabral e Henda enquanto expandia sua influência dentro do MPLA por meio do controle dos jornais e da televisão estatal do país. Alves visitou a União Soviética em outubro de 1976 e pode ter obtido apoio soviético para um golpe contra Neto. Quando voltou, Neto começou a suspeitar do poder crescente de Alves e procurou neutralizá-lo e a seus seguidores, os nitistas. Neto chamado de plenário reunião do Comité Central do MPLA. Neto designou formalmente o partido como Marxista-Leninista, extinguiu o Ministério do Interior (presidido por Alves) e instituiu uma Comissão de Inquérito. Neto usou a comissão para atacar os nitistas e ordenou que a comissão emitisse um relatório de suas conclusões em março de 1977. Alves e o chefe do Estado-Maior, José Van-Dunem, seu aliado político, começaram a planejar um golpe de Estado contra Neto. 

Alves e Van-Dunem planejavam prender Neto em 21 de maio, antes que ele chegasse a uma reunião do Comitê Central e antes que a comissão divulgasse seu relatório sobre as atividades dos nitistas. No entanto, o MPLA mudou o local da reunião pouco antes do início previsto, desorganizando os planos dos conspiradores, mas Alves compareceu à reunião e enfrentou a comissão mesmo assim. A comissão divulgou seu relatório, acusando-o de partidarismo. Alves revidou, denunciando Neto por não alinhar Angola com a União Soviética. Após doze horas de debate, o partido votou 26 a 6 pela destituição de Alves e Van-Dunem de seus cargos.

Tentativa de golpe
Em apoio a Alves e ao golpe, a 8ª Brigada das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA) invadiu a prisão de São Paulo no dia 27 de maio, matando o diretor da prisão e libertando mais de 150 nitistas. A 8ª brigada assumiu então o controlo da estação de rádio de Luandae anunciaram seu golpe, chamando-se Comitê de Ação do MPLA. A brigada pediu aos cidadãos que mostrassem seu apoio ao golpe fazendo uma manifestação em frente ao palácio presidencial. Os Nitistas capturaram Bula e Dangereaux, generais leais a Neto, mas Neto havia transferido sua base de operações do palácio para o Ministério da Defesa com medo de tal levante. Tropas cubanas leais a Neto retomaram o palácio e marcharam até a estação de rádio. Os cubanos conseguiram tomar a estação de rádio e seguiram para o quartel da 8ª Brigada, recapturando-a por volta das 13h30. Enquanto a força cubana capturava o palácio e a estação de rádio, os Nitistas sequestraram sete líderes governamentais e militares, atirando e matando seis. 

O governo do MPLA prendeu dezenas de milhares de suspeitos de ser nitista de maio a novembro e julgou-os em tribunais secretos supervisionados pelo ministro da Defesa, Iko Carreira . Os culpados, incluindo Van-Dunem, Jacobo "Monstro Imortal" Caetano, chefe da 8ª Brigada, e o comissário político Eduardo Evaristo, foram fuzilados e enterrados em sepulturas secretas. Estima-se que pelo menos 2.000 seguidores (ou supostos seguidores) de Nito Alves foram mortos por tropas cubanas e do MPLA no rescaldo, com algumas estimativas chegando a 70.000 mortos. A tentativa de golpe teve um efeito duradouro nas relações exteriores de Angola. Alves havia oposição política externa de Neto de não-alinhamento , socialismo evolutivoe o multirracialismo, favorecendo o fortalecimento das relações com a União Soviética, que Alves pretendia conceder bases militares em Angola. Enquanto os soldados cubanos ajudaram ativamente Neto a reprimir o golpe, Alves e Neto acreditavam que a União Soviética se opunha a Neto. O ministro das Forças Armadas de Cuba, Raúl Castro, enviou mais quatro mil soldados para evitar novas dissensões entre as fileiras do MPLA e se reuniu com Neto em agosto em uma demonstração de solidariedade. Em contraste, a desconfiança de Neto na liderança soviética aumentou e as relações com a URSS pioraram. Em dezembro, o MPLA realizou seu primeiro Congresso do partido e mudou seu nome para MPLA-Partido dos Trabalhadores (MPLA-PT). A tentativa de golpe do Nitista prejudicou os membros do MPLA. Em 1975, o MPLA tinha chegado a 200.000 membros, mas após o primeiro congresso do partido, esse número caiu para 30.000.

Angola
Guerra Civil Angolana